

Persone 
Daniel Pyne (n. 1955), sceneggiatore statunitense
Louisa Pyne (1832-1904), soprano e impresaria teatrale inglese
Bernard Pyne Grenfell (1869-1926), scienziato ed egittologo inglese

Altro 
Parker Pyne, personaggio immaginario, investigatore nato dalla fantasia della giallista Agatha Christie
Parker Pyne indaga, raccolta di racconti gialli scritti da Agatha Christie fra il 1932 e il 1933